«Воплощая мечты» () — четырнадцатый эпизод четвёртого сезона сериала «Доктор Хаус».

Содержание 
Хаус убежден, что у актёра его любимого сериала, Эвана Грира, опухоль мозга. Прикинувшись таксистом, Хаус похищает его и привозит в больницу. Эван соглашается на один тест, но он ничего не показывает. Поэтому Хаус хочет сделать МРТ. Пациент отказывается, но Хаус вводит ему снотворное. Команда делает МРТ, но и она не дает положительного результата. Вскоре у Эвана начинается паралич ноги и он понимает, что Хаус не ошибался.

Кэмерон считает, что при падении мужчина мог повредить нерв и в результате его нога онемела. Катнер делает ЭМГ, чтобы проверить эту версию, и понимает, что онемение ноги — это симптом. Хаус думает, что токсины могли стать виновниками всего этого. Он лично проверяет съемочную площадку, а команда делает тесты на наличие тяжелых металлов. На съемочной площадке Хаус узнает, что Эван любит щелкать семечки подсолнуха. Также он знает, что их употребление в большом количестве может привести к импотенции. Команда не нашла отравления тяжелыми металлами, поэтому передозировка Б6 — лучшая версия. Но нужны убедительные доказательства.

Эфир и рейтинги 
Эпизод «Воплощая мечты» вышел в эфир на телеканале Fox 28 апреля 2008 года. Примерно количество зрителей, смотревших первый показ, оценивается в 13,26 миллиона человек.

Примечания

Ссылки 

Эпизоды 4-го сезона телесериала «Доктор Хаус»
Эпизоды телесериалов США 2008 года